Cultura chachapoyas, poble al nord del Perú
 Chachapoyas (ciutat), capital de la Província de Chacahpoyas
 Província de Chachapoyas, divisió administrativa de la regió amazònica del Perú